Reston kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Reston, Skottland, ort, The Scottish Borders, 
 Reston, Lincolnshire, civil parish i England,  
 Reston, Cumbria – en ort i Cumbria, England

USA 

 Reston, Virginia, Fairfax County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar